Суперлига Грчке у сезони 2016/17. је било 81 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке, 11 са форматом Суперлиге, основане 2006. године. То је први степен такмичења у Грчкој. 

У сезони 2015/16. из лиге су испали, Пантракикос са Комотинија и Калони из Митилене. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, АЕ Лариса из Ларисе и другопласирана Керкира са Крфа.

Формат такмичења остао је исти као и претходне сезоне, учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге играће у квалификацијама за пласман у Лиге шампиона за сезону 2017/18, док ће клубови од другог до петог мјеста игати плеј оф за учествовање у европским такмичењима за наредну сезону. Побједник Купа ће играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Из лиге испадају двије последњопласиране екипе на крају сезоне.

Преглед сезоне 

Суперлига је првобитно требало да почне 20. августа 2016, али је министар спорта, Ставрос Контонис одложиио почетак сезоне, због страха од насиља. Контонис је навео да су им званичници полиције предложили одлагање због бројних свађа у које су укључени фудбалски савез Грчке (EPO), организатори лиге и неки клубови, због чега се јавила велика забринутост за безбједност на утакмицама Суперлиге. Влада је овом одлуком ризиковала да Грчка буде суспендована на међународном нивоу, од стране ФИФЕ и УЕФЕ.  Статут ФИФЕ не дозвољава мијешање владе на било који начин у рад фудбалских савеза који су чланице ФИФЕ.  ФИФА је претходно у априлу запријетила да ће суспендовати Грчку, када је влада наредила да финале Купа Грчке буде отказано.  У петак, 12. августа, АЕК, ПАОК и Панатинаикос су најавили да ће иступити из првенства јер је фудбалски савез Грчке (EPO) саставио листу судија за сезону 2016/17. без консултовања са њима или са Суперлигом. 

Сезона је коначно почела 10. септембра, мечевима трећег кола, које је отворено утакмицом Керкира - Платанијас (0:1)  9. новембра, пред мечеве 11 кола, подметнут је пожар на имању предсједника судијске комисије, Гиоргоса Бикаса, док је он са својом породицом био у кући. Причињена је велика материјална штета, након чега је фудбалски савез Грчке суспендовао сва фудбалска такмичења у земљи.  Сезона је настављена 26. септембра. Утакмице првог кола одигране су 3. јануара 2017.  Утакмице другог кола игране су 7. јануара,  док су утакмице 11 кола игране 14. јануара 

Титулу је освојио Олимпијакос, 44 укупно, а седму узастопну.  Ипак, због нереда навијача на утакмици полуфинала Купа против АЕК-а, Олимпијакосу пријети одузимање бодова, а можда и титуле.

Клубови у сезони 2016/17.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Аполон је нови прволигаш.
 Ламија је нови прволигаш.
 Левадијакос испада у Другу лигу.
 Бер испада у Другу лигу.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Статистика

Листа стријелаца 
+
Листа стријелаца:

Најбољи асистенти 

Листа асистената:

МВП награда

УЕФА плеј оф

Резултати

Табела плеј офа 

 Панатинаикос - 3 
 Учесници плеј офа добили су бонус поене. Поени су рачунати тако што се од броја поена освојених у регуларном дијелу одузимао најмањи број поена који је неки учесник плеј офа освојио, тј. 52, колико је освојио Паниониос.  Број поена добијен том разликом подијељен је са 5 и заокружен на цијели број, ПАОК је добио два бода, Панатинаикос један, док су АЕК и Паниониос остали без бонус поена.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу